Girth ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Girth (* 1992), deutscher Fußballer
 Cornelia Krause-Girth (* 1951), deutsche Psychologin, Ärztin, Psychoanalytikerin und Gruppenanalytikerin
 Peter Girth (1942–1997), deutscher Intendant und Kulturmanager

Siehe auch:
 GIRD